Гартнарт:

 Гартнарт I — король пиктов в VI веке.
 Гартнарт II — король пиктов в 584—599 гг.
 Гартнарт III — король пиктов в 633—637 гг.
 Гартнарт IV — король пиктов в 657—663 годах.